Özvatan (district), een Turks district in de provincie Kayseri
 Özvatan (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Özvatan